Ernst Jünger – scrittore e filosofo tedesco del XX secolo
 Friedrich Georg Jünger – scrittore tedesco, fratello minore di Ernst
 Gil Junger – regista e produttore televisivo statunitense
 Gretha Jünger – scrittrice tedesca
 Johann Friedrich Jünger – commediografo